Raffles kan avse:

Raffles Hotel – ett berömt hotell i Singapore, uppkallad efter Thomas Stamford Raffles
Raffles College – en skola i Singapore. se National University of Singapore
Rafflesia arnoldii – en växtart uppkallad efter Thomas Stamford Raffles
Raffles (film, 1939) – en film från 1939 baserad på en pjäs av E.W. Hornung

Personer
Sir Thomas Stamford Raffles (1781-1826), en brittisk statsman, viceguvernör av Java och grundare av Singapore.